Os Templos Budistas Coreanos são uma importante parte da paisagem da região. A maioria deles terminam com a terminologia -sa (사, 寺), que significa templo no vocabulário sino-coreano.

Muitos templos, como Sudeoksa oferecem aos visitantes um programa de Permanência no Templo.

Uma forma diferenciada de Budismo surgiu na Coreia, graças às condições geográficas e culturais. Surgiu por volta de 372 em Goguryeo. Em 374 o monge chinês Ado chegou ao reino a inspirou o Rei Sosurim de Goguryeo no ano seguinte. Os primeiros dois templos Seongmunsa e Ilbullansa foram construídos em 375 sob ordem do rei. O budismo logo tornou-se a religião nacional de Goguryeo.

Com o advento do Taoísmo em 624, os dominantes começaram a suprimir o Budismo e sua importância foi declinando. O reino Baekje, por outro lado, floresceu sob a influência do Budismo. Em 552 escrutiras budstas foram enviadas ao Japão, o que acarretou ao estabelecimento do Budismo lá.

Em Silla o Budismo também foi muito importante, florescendo no reinado de Jinheung de Silla (540 a 576). Heungnyunsa foi construído, onde qualquer pessoa comum poderia se tornar um monje. O estudo das escrituras foi altamente difundido. Por cerca de 250 anos o Budismo permaneceu na região.

O Budismo foi admirado por Wang Geon, que subiu ao trono como Taejo de Goryeo. Sob seu reinado vários pagodes e outras estruturas budistas foram construídas.

No período Goryeo tardio, o Budismo foi acusado de estar ligado à corrupção do regime. Um grande número de monges estavam envolvidos em política. Pouco a pouco o sentimento anti-budista cresceu, levando ao caos, o que acarretou com o fim do período Joseon. Taejo de Joseon era um devoto budista, mas mesmo assim a influência dos monges foi reduzida. A herança budista pode ser encontrada por todo o país na forma de templos, pagodes, esculturas, pinturas, obras de artesanato e construções.

Estrutura típica
Um templo coreano típoco consiste dos seguintes elementos:
Iljumun (일주문, 一柱門) - Portão pilar na entrada dos templos
Sacheonwangmun (사천왕문, 四天王門), ou Cheonwangmun - Entrada do templo
Beopdang (법당, 法堂) - Sala Dharma, para leituras e sermões
Quartos dos monjes
Jonggo (종고, 鐘鼓) - torre do sino
Daeungjeon (대웅전, 大雄殿) - corredor principal que leva ao templo principal, com imagens do Buda
Pagode
Myeongbujeon (명부전, 冥府殿) - sala de julgamentos com alguma imagem do bodhisattva Kshitigarbha (지장, 地藏)
Nahanjeon (나한전, 羅漢殿) - Sala dos Arhats
Sansingak (산신각, 山神閣), chilseong-gak (칠성각, 七星閣) ou samseong-gak (삼성각, 三星閣) - corredor xamânico dedicado ao deus da montanha Sanshin (산신, 山神).
Herança

Coreia do Norte
Muitos templos foram tomados pelo Estado, que os utiliza como museus de tradições coreanas antigas. Poucos ainda são usados e considerados Patrimônio Nacional Norte Coreano. Muitos foram bombardeados durante a Guerra da Coreia, restando apenas os localizados em zonas rurais.

Lista de templos

UNESCO
Foi inscrito como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2018 por: "conterem uma grande quantidade de estruturas, objetos, documentos e artefatos notáveis. Esses monastérios são locais sagrados, que tem sobrevivido como centros vivos da fé e prática religiosa até os dias atuais"

 
 
Tesouros nacionais da Coreia do Sul
Tesouros nacionais da Coreia do Norte
Patrimônio Mundial da UNESCO na Coreia do Sul